Juditten ist die deutsche Bezeichnung von Orten in Polen und Russland:
 Judyty (Sępopol) in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren (Juditten, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
 eine Schlossanlage in Judyty (Juditten, Kreis Bartenstein/Ostpreußen), Schloss Juditten
 Mendelejewo, Stadtteil der russischen Stadt Kaliningrad (Königsberg-Juditten)

Siehe auch:
 Judyty